Stanley George Wojcicki (ur. 30 marca 1937 w Warszawie jako Stanisław Jerzy Wójcicki) – amerykański profesor fizyki polskiego pochodzenia.

Życiorys 
Stanisław Wójcicki urodził się w Warszawie jako syn bibliotekarki Janiny Wandy z domu Kozłowskiej i prawnika Franciszka Wójcickiego. W 1949 wyemigrował z matką do Szwecji, a po kilku latach do Stanów Zjednoczonych.

Ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim. Pracował w Lawrence Berkeley National Laboratory, National Science Foundation, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz w Collège de France.

Jest mężem dziennikarki Esther Wojcicki i ojcem Janet, Anne oraz Susan.

Przypisy 

Amerykańscy fizycy XX wieku
Amerykańscy fizycy XXI wieku
Absolwenci Uniwersytetu Harvarda
Wykładowcy Uniwersytetu Stanforda
Amerykanie pochodzenia polskiego
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1937